Biegły rewident
 Biegły sądowy
 Biegły skarbowy

Zobacz też 
 audytor